Лари́са Вениами́новна Некипе́лова (род. 20 января 1960, Винница, УССР, СССР) — советская и российская  театра, кино и дубляжа украинского происхождения. Голос Сэнди Чикс в мультсериале «Губка Боб Квадратные Штаны» в России (с 5 сезона).

Биография 
Лариса Некипелова родилась 20 января 1960 года в Виннице.

Окончила Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого.

С 1981 по 1984 год работала в труппе Тбилисского русского театра им. А. С. Грибоедова.

С 1984 по 1989 год — в Рижском ТЮЗе.

С 1989 по 1991 год — в Московском театре «Малая драматическая труппа».

С 1991 года — актриса МХАТ им. Горького.

С 2013 года играет в спектаклях Московской драматической труппы «Блуждающие звёзды».

Принимает активное участие в дубляже зарубежных фильмов.

Театральные работы 
Тбилисский русский театр им. А. С. Грибоедова

 1981 — Красная Шапочка
 1982 — Жили-были девочки
 1982 — Дорогая Елена Сергеевна
 1982 — Амилькар, человек, который платит…
 1983 — Утешитель вдов
 1983 — Волшебник Изумрудного города
 1983 — Измена
 1983 — Час пик
 1984 — Закон вечности
 1984 — Двери хлопают

Рижский ТЮЗ

 1984 — Рванный плащ
 1984 — Том Сойер
 1985 — Чукоккола
 1986 — Завтра будет война
 1987 — Вариации феи Драже
 1987 — Тряпичная кукла
 1988 — Изобретение Вальса
 1989 — Эдмонд Кин

Малая драматическая труппа

 1989 — Снежная королева
 1990 — Делец
 1990 — Великий лягушонок
 1991 — Воительница
 1991 — Мелкий бес

Московский театр «Бенефис»

 1992 — Последняя жертва

МХАТ им. М. Горького

 1991 — Синяя птица
 1991 — Синяя птица
 1991 — Синяя птица
 1991 — Синяя птица
 1991 — Три сестры
 1993 — Дорогая Памела
 1995 — Прощание с матёрой
 1998 — Монах и бесёнок
 1998 — В день свадьбы
 2000 — Мои нерождённые сыновья
 2006 — Белая гвардия
 2019 — Синяя птица
 2019 — Не всё коту масленица
 2019 — Последний герой
 2019 — Синяя птица
 2019 — На всякого мудреца довольно простоты
 2019 — Леди Гамильтон

Дом актёра им. А. А. Яблочкиной

 2006 — Полевой цвет тишины
 2011 — Достоевские страсти
 2012 — Жизнь непрерывна…
 2012 — От А до Д
 2013 — Один день из жизни девицы Любы Отрадиной(Без вины виноватые")
 2013 — Семь рассказов Надежды Тэффи
 2014 — Дом Станиславского. Открытие
 2016 — Этот мир мой!…
 2017 — Прогулки с Пушкиным
 2017 — Песни от Главной!
 2018 — Анна Каренина
 2018 — Оркестр
 2018 — Наталочка! Наташа! Наталья Петровна!

Фильмография 
 2018 — Соловей
 2018 — Личные счёты — тётя Оля
 2014—2015 — Знать будущее. Жизнь после Ванги (документальный фильм) — Валентина Генриховна Савицкая
 2014 — Светофор — учительница Вани
 2013 — Паутина-7 — вдова Васнецова
 2011 — Отражение
 2007 — Спецгруппа — Люда, секретарь Трофимова
 2006 — Русский перевод
 2005 — Адвокат-2 — Алевтина Протвина, бывшая жена Бориса
 2004 — Прощальное эхо — Надя, вторая жена Твердохлеба
 1989 — Дни человека — подруга

Озвучивание 
 2004 — Гора самоцветов («Шейдулла-лентяй») — Жена Шейдуллы

Дубляж 
 2021 — Барби и Челси. Потерянный день рождения
 2020 — Губка Боб в бегах — Сэнди Чикс
 2020 — Покемон 23: Коко — Сатоши
 2019 — Рилаккума и Каору — Токио
 2019 — Радужно-бабочково-единорожкная кошка — Афина
 2019 — Покемон 22: Мьюту наносит ответный удар — Эволюция — Сатоши, Эш Кетчум
 2017 — Покемон 20: Я выбираю тебя
 2017 — Мультяшка Марти
 2017—2019 — Спирит: Дух свободы — тётя Кора
 2016 — Твоё имя — Учитель
 2016 — Никита Кожемяка — Ведьма / Сиринга
 2016 — Школа монстров: Добро пожаловать в Школу монстров
 2016 — Дот — Мама
 2016 — Школа монстров: Большой ужасный риф — Фрэнки Стайн
 2015 — Академия грёз — Леди Стелла, Леона
 2015 — Волшебные сани Боба — Эльф—бухгалтер, Вупси
 2015 — Школа Эвер Афтер: Сказка наизнанку
 2015 — Школа монстров: Бу-Йорк, Бу-Йорк — Фрэнки Стайн
 2015—2018 — Будь классным, Скуби-Ду!
 2015 — Монстры на каникулах 2 — Линда Лоран
 2015 — Губка Боб в 3D — Сэнди Чикс, Карен
 2015 — Приключения Пикси — Гейл
 2014 — Клуб Винкс: Тайна морской бездны — Блум
 2014 — Махни крылом
 2014 — Рио 2 — Габи
 2014 — Почтальон Пэт — Сара Клифтон
 2013 — Юные титаны, вперёд! — Чудо-женщина
 2012 — Покемоны: Кюрем против Мечника Справедливости — Эш Кетчум
 2012 — Лего Френдс. Подружки из Хартлейк Сити — Мия, тётя Софи
 2012 — Рождество Губки Боба! — Сэнди Чикс
 2012 — Заботливые мишки: Добро пожаловать в страну Заботы — Весёлый медведь
 2011—2019 — Удивительный мир Гамбола — Николь Уоттерсон (6 сезон), Сара (6 сезон)
 2010 — Скуби-Ду! Истории летнего лагеря
 2010—2017 — Октонавты — Дэши, Тюнип, Мама Песо, второстепенные мужские и женские роли
 2010—2011 — Бросок кобры: G.I. Joe: Дезертиры
 2010 — Клуб Винкс: Волшебное приключение
 2009 — Скуби-Ду! Абракадабра-Ду — Мэделин Динкли
 2009 — Зигби знает всё
 2008 — Camp Rock: Музыкальные каникулы — Кони Торрес
 2008 — Неуёмный Эд — Мисс Флафф
 2007 — Покемон: Восход Даркрая — Эш Кетчум, Старавия, Бунеари
 2007—2008 — Джордж из джунглей — Урсула, Магнолия
 2007—2010 — Бакуган. Отчаянные бойцы — Алиса
 2007—2008 — Земля до начала времён — Литтлфут
 2006—2008 — Класс 3000 — Кам
 2006 — Лесной разбойник — Фи Амариллис
 2005—2011 — Вперёд, Диего, вперёд! — Алиса (3—4 сезоны)
 2005 — Покемон: Лукарио и тайна Мью
 2005 — Труп невесты
 2004—наст. время — Свинка Пеппа — Мама Свинка (3—4 сезоны)
 2004 — Трансформеры: Энергон
 2004—2019 — Клуб Винкс — Блум
 2004—2006 — Чародейки — Нерисса (2 сезон), Миранда (2 сезон), Эмбер, Ян Лин (последние серии 2 сезона), Люба, Лилиан Хейл (2 сезон)
 2004 — Хроники Риддика: Тёмная ярость — Джек
 2004 — Любимец учителя — Леонард
 2004 — Шрек 2 — Джилл
 2003—2007 — Код Лиоко — Ульрих Штерн
 2003 — Паутина Шарлотты 2: Великое приключение Уилбура — Нелли
 2002—2006 — Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения — Либби Фольфакс, Джуди Нейтрон
 2002—2022 — Жизнь и приключения робота-подростка — Вексус (Дубляж Арт-ТВ)
 2001—2008 — Истории папы Кролика
 2001—2017 — Волшебные покровители — Ванда (5—6 сезоны), второстепенные женские и мужские роли
 2001 — Шрек
 2000 — Лапиш — маленький башмачник
 2000 — Котопёс: Великая тайна происхождения
 2000 — Элвин и бурундуки встречают оборотня
 2000—2009 — Как говорит Джинджер — Джинджер Футли
 2000 — Приключения Рокки и Буллвинкля — Наташа Фатале, Минни Могал
 1999—2005 — Флиппер и Лопака
 1999 — Элвин и бурундуки встречают Франкенштейна
 1999—наст. время — Губка Боб Квадратные Штаны — Сэнди Чикс (с 5 сезона), Бабушка Губки Боба
 1998 — Секрет Н.И.М.Х. 2 — Миссис Брисби
 1998—2005 — Котопёс — все женские персонажи
 1997 — Покемон — Эш Кетчум
 1994 — Дюймовочка — Миссис (Ма)
 1994 — Астерикс завоёвывает Америку — Бонминь
 1994—1997 — Волшебный школьный автобус — Мисс Валери Фризл
 1989 — Большой бой Астерикса — Бонминь
 1988 — Земля до начала времён
 1982 — Секрет Н.И.М.Х. — Миссис Брисби
 1975 — Приключения Пчёлки Майи — Мисс Касандра (Теленяня)

Награды 
 Благодарственное письмо Российского представительства в Румынии, Российского центра науки и культуры (2015)
 Диплом V-го Всероссийского театрального фестиваля «Золотая провинция»(за спектакль «Один день из жизни девицы Любы Отрадиной»(Без вины виноватые; (пролог) (2016)
 Лауреат Девятой премии Всероссийского театрального фестиваля «Золотая провинция»(спектакль «Один день из жизни девицы Любы Отрадиной» (Без вины виноватые; пролог) А. Н. Островский) проект Центрального Дома актёра им. А. А. Яблочкиной (2016)
 Благодарственное письмо департамента по культуре и спорту г. Ростова (за организацию и проведение девятого Межрегионального театрального фестиваля «Лепота!») (2017)

Ссылки 
 http://www.mxat-teatr.ru/people/truppa/Nekipelova/
 http://griboedovtheatremuseum.ge/face_history/87/

Актрисы озвучивания России
Актрисы театра России
Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого